La Serie C1 1981-1982 è stata la quarta edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 20 settembre 1981 e il 30 maggio 1982 e concluso con la promozione dell', dell', del  e del .

Stagione

L' (retrocessa per la prima volta in terza serie) di Ottavio Bianchi vince quello che ad oggi è l'unico campionato di C1 degli orobici: la matematica certezza del ritorno in B dopo un anno avvenne il 23 maggio davanti al proprio pubblico contro il già retrocesso  per 1-0. Insieme ai bergamaschi si posiziona al secondo posto un'altra squadra lombarda: il  di Franco Fontana che come i neroazzurri ritorna in B dopo solo un anno. Lottano fino all'ultimo per un posto in seconda divisione anche il neoretrocesso  (al ritorno in terza serie dopo 41 anni) e un rinvigorito .

La  fa presto ritorno in C2 insieme alla già condannate ,  e i già citati virgiliani (alla loro prima caduta in quarta serie).

L' di Antonio Angelillo vince il girone B trascinata dai gol di Tullio Gritti e ritorna tra in Serie B dopo 7 anni: la promozione arrivò il 23 maggio 1982 con la vittoria in trasferta a Latina contro i già retrocessi pontini per 0-2. Al secondo posto arriva la storica promozione per il  di Antonio Pasinato che con questo diventa la prima squadra molisana a raggiungere una categoria così prestigiosa: la promozione dei lupi arrivò il 30 maggio 1982 battendo la Reggina in casa per 1-0 dando il via alle feste per tutta la città e la regione. Si spensero solo all'ultima giornata le ultime possibilità per la  di raggiungere la promozione o l'eventuale spareggio.

Retrocessero in C2 oltre ai neroazzurri laziali, , , e  che per poco non raggiunsero a pari merito il .

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1982-1983.
      Retrocesso in Serie C2 1982-1983.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1982-1983.
      Retrocesso in Serie C2 1982-1983.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri::
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1981
Calcio nel 1982
1981